

Informatica 
 GEnie – servizio di rete
 Genie – linguaggio di programmazione
 Progetto Genie – progetto in ambito informatico organizzato all'interno dell'Università della California, Berkeley
 Video Genie – computer prodotto in serie dall'azienda EACA
 Colour Genie – computer prodotto in serie dall'azienda EACA

Musica 
 Genie – singolo di YoungBoy Never Broke Again del 2018
 Genie Music – etichetta discografica sudcoreana
 Genie Music Award – premio musicale sudcoreano
 Tell Me Your Wish (Genie) – singolo delle Girls' Generation del 2010

Videogiochi 
 Game Genie – dispositivo per Game Boy
 Genie Engine – motore grafico per videogiochi

Altro 
 Genie – nome proprio di persona femminile
 Genie – ragazza selvaggia
 Genio della lampada (Genie) – personaggio Disney
 Genie Award – premio cinematografico canadese
 AIR-2 Genie – razzo aria-aria
 Tmall Genie – altoparlante intelligente